— манга авторства группы Kaishaku, являющаяся альтернативной историей манги «Kannazuki no Miko», относящейся к жанру сёдзё-ай и целиком посвящённой романтическим отношениям между двумя девушками. Публиковалась в журнале Young Ace. Издана в четырёх томах компанией Kadokawa Shoten.

Сюжет 
Священнослужительница Химико мирная, но одинокая девушка потерявшая с детства своих родителей и любимую старшую сестру. Однажды она находит девушку повешенной в церкви, раненой мечом, похожую на мёртвую сестру Химико, которая всё еще жива и называет имя Химэко. В больнице девушка называет ей своё имя, Тиканэ. С того момента на Химэко начинает охотиться группа людей которые хотят получить «Крик Дракона», скрытый в теле Химико. Тиканэ клянется защитить её.

Персонажи 
  — молодая священница потерявшая с детства своих родителей и старшую сестру Тику. В начале историй она находит раненую Тиканэ, которая напомнила Химико её сестру. С этого момента на неё охотиться таинственная организация, которая хочет получить «Крик Дракона», который запечатали в теле Химико её родители. На протяжении историй Тиканэ защищает Химико, и они влюбляются друг в друга. Позже выясняется, что она — реинкарнация .
  — девушка, спасшаяся Химико, когда та была раненной. С самого начала она влюбляется в Химико. После первой победы над нападавшими Тиканэ клянётся защитить Химико ценой своей жизни. Позже выясняется, что она реинкарнация .

Манга

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Рецензии 
 Рецензия первого тома манги на сайте Okazu.yuricon
 Рецензия второго тома манги на сайте Okazu.yuricon